Щокіно — назва населеного пункту в Росії:

 Щокіно (Гагарінський район) — присілок Гагарінського району Смоленської області Росії.
 Щокіно (Щокінський район) — місто в Тульській області Росії, адміністративний центр Щокінського району.